Az 1978–1979-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 45. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Widzew Łódź, és a bronzérmes Stal Mielec előtt. A Pogoń Szczecin és a Gwardia Warszawa kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1979
Lengyel 1
Lengyel 1